Desa Ngantru kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ngantru (administrativ by i Indonesien, lat -7,91, long 112,35), Jawa Timur, 
 Desa Ngantru (administrativ by i Indonesien, lat -7,22, long 111,75), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar